Granting ist der Ortsname von

 Granting (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Granting (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern